Friedrichsau steht für:
 Friedrichsau (Jübek), ein Ortsteil der Gemeinde Jübek in Schleswig-Holstein
 Friedrichsau (Ulm), eine Parkanlage in der Stadt Ulm in Baden-Württemberg